Srdcerváči může být:
 Srdcerváči (projekt) – český projekt
 Srdcerváči (grafický román) – britský komiks
 Srdcerváči (seriál) – britský televizní seriál z roku 2022 natočený podle komiksu